Brunneria (rechtvleugeligen), een geslacht van veldsprinkhanen
Brunneria (bidsprinkhanen), een geslacht van bidsprinkhanen uit de familie Mantidae